Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2009-2010.

Stagione 
Nella stagione 2009-2010 lo Stoccarda, allenato da Christian Gross, concluse il campionato di Bundesliga al 6º posto. In Coppa di Germania lo Stoccarda fu eliminato agli ottavi di finale dal . In Champions League lo Stoccarda fu eliminato agli ottavi di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Christian Gross
 Allenatore in seconda: Jens Keller
 Preparatore dei portieri: Eberhard Trautner
 Preparatori atletici: Matthias Hahn, Frank Haile, Christian Kolodziej, Manuel Roth, Gerhard Wörn

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Champions League

Fase di qualificazione

Fase a gironi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2009-2010